Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Australian Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Dustin Brown (primo turno)
  Martin Kližan (lucky loser)
  David Goffin (ritirato per infortunio)
  Denis Kudla (qualificato)
  Dušan Lajović (qualificato)
  Diego Schwartzman (primo turno)
  Stéphane Robert (ultimo turno)
  Frank Dancevic (qualificato)
  Pere Riba Madrid (secondo turno)
  Thomaz Bellucci (qualificato)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
  Rhyne Williams (qualificato)
  Ričardas Berankis (qualificato)
  Rajeev Ram (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (qualificato)

  Dominic Thiem (qualificato)
  Marius Copil (secondo turno) 
  Wayne Odesnik (qualificato)
  Alex Kuznetsov (ultimo turno)
  Peter Polansky (secondo turno)      
  Michael Berrer (ultimo turno)
  Thiemo de Bakker (ultimo turno)
  Andrej Martin (ultimo turno)
  Ruben Bemelmans (ultimo turno)
  Daniel Evans (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (ultimo turno)
  Potito Starace (ultimo turno)
  Paul Capdeville (secondo turno)  
  Tatsuma Itō (primo turno)    
  Radu Albot (primo turno)
  Yūichi Sugita (ultimo turno)

Qualificati

  Damir Džumhur
  Dominic Thiem
  David Guez
  Denis Kudla
  Dušan Lajović
  Zhang Ze
  Michael Berrer 
  Frank Dancevic

  Wayne Odesnik
  Thomaz Bellucci 
  Vincent Millot
  Wang Yeu-tzuoo
  Rhyne Williams
  Ričardas Berankis
  Blaž Rola 
  Peter Gojowczyk

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 

Australian Open 2014
ATP World Tour 2014